Константин Ясонович Джапаридзе (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.

Биография 
Окончил юридический факультет Харьковского университета.

С 1905 года являлся членом фракции «меньшевиков» Российской социал-демократической рабочей партии. В 1910-х годах работал адвокатом в Тифлисе. В 1917 году избран членом Национального совета Грузии.

Подписал Декларацию независимости Грузии от 26 мая 1918 года

В 1918 году избран членом парламента Демократической Республики Грузии, 12 марта 1919 года — членом Учредительного собрания Республики Грузия по списку Социал-демократической партии Грузии, член палаты общин и конституционной комиссии. Был исполняющим обязанности секретаря Учредительного собрания Грузии.

В 1921 году, после советизации Грузии, остался в Грузии, жил в своей родной деревне и участвовал в движениях сопротивления. Арестован в начале 1923 года. 31 июля 1926 года был приговорён к трём годам ссылки в Сибирь. Ссылку отбывал в Иркутске.

Арестован 22 февраля 1933 года по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР и 29 октября 1933 года и осуждён ОСО Коллегии ОГПУ (тройка). Освобожден из заключения, поскольку срок предварительного заключения был зачтён в срок отбывания наказания. Реабилитирован 17 ноября 1989 года Прокуратурой Красноярского края.

Литература 
ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 482.

Примечания

Ссылки 
კონსტანტინე იასონის ძე ჯაფარიძე

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმი: კონსტანტინე ჯაფარიძე, გრიგოლ ნათაძე, ექვთიმე თაყაიშვილი, ალექსანდრე ლომთათიძე, სვიმონ მდივანი, ქრისტინე შარაშიძე. მთავრობის სასახლის აივანი (დღევანდელი მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე).

Выпускники Императорского Харьковского университета
Члены Учредительного собрания Грузии